Le terme Mbari désigner :
 Le Mbari, une forme d'art visuel pratiquée par les Igbos, au sud-est du Nigeria ;
 Le Mbari Club, centre d’activités culturelles composé d'artistes à Ibadan, au Nigeria ;
 La Mbari, une rivière du Sud-Ubangi au Congo-Kinshasa ;
 Mbari, localité du Sud-Ubangi sur les rives de la Mbari au Congo-Kinshasa ;
 La Mbari,une rivière de République centrafricaine, affluent de la rive droite du Mbomou ;
 Oswald Mbari, un auteur-compositeur-interprète centrafricain ;
 Le , un laboratoire californien de biologie marine spécialisé dans l'exploration des abysses.